Sarafian est un patronyme - d'origine arménienne - porté notamment par :

 Barbara Sarafian (née en 1968), actrice belge néerlandophone ;
 Deran Sarafian (né en 1968), réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain ;
 Richard C. Sarafian (1930-2013), réalisateur et acteur américain.